Biografies:
 Hermanos Calatrava, duet humorístic espanyol
 José María Calatrava (Mèrida, 1781 - Madrid, 1846), jurista espanyol fou cap del govern d'Espanya
 Santiago Calatrava Valls (Benimàmet, València, 1951), arquitecte, escultor, enginyer i dibuixant valencià.
 Toponímia: 
 Mola de Calatrava muntanya de Sant Carles de la Ràpita a la comarca del Montsià.
 La Calatrava, barri del districte del Centre de Palma
 Qàlat Rabah, ciutat musulmana coneguda com a Calatrava la Vieja
 Campo de Calatrava, comarca històrica de la província de Ciudad Real a la zona centre-sud d'aquesta.
 Entitats:
 Orde de Calatrava, orde militar religiós fundat a Castella al segle XII
 Monges calatraves, orde monàstic femení dedicat a la vida contemplativa.
 Gastronomia:
Calatrava, dolç típic de la Gastronomia de la Safor